

Соснова — село, Берестейська область, Барановицький район, Жемчужненська сільська рада.
 Соснова — село, Вітебська область, Докшицький район, Бегомльська сільська рада.
 Соснова — село, Мінська область, Смолевицький район, Озерицко-Слободська сільська рада.
 Соснова — село, Могильовська область, Бобруйський район, Сичковська сільська рада.

Соснова — губа (затока) на півночі острова Соловецький
 Соснова — річка в Пермському краї, права притока Пізі
 Соснова — річка у Пермському краї, права притока Сіви

Соснова — село, Бориспільський район, Київська область